BDG steht für:
 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, ein österreichisches Gesetz
 Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler
 Bibliographie zur deutschen Grammatik
 Blackmar-Diemer-Gambit im Schach
 Bund der Deutschen Gebrauchsgraphiker, Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker, später Bund Deutscher Grafik-Designer, heute Berufsverband Kommunikationsdesign
 Bundesarbeitsgemeinschaft der Dozenten für Gebärdensprache
 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, ein Gesetz in der Schweiz
 Bundesverband deutscher Gallowayzüchter, siehe Galloway (Rind) #Vererbung der Farbschläge
 Bundesverband Deutscher Gartenfreunde
 Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen
 Bundesdisziplinargesetz, ein deutsches Gesetz
 Butyldiglykol, Lösemittel für Farben und Lacke
 Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie
 Blanding Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Blanding, San Juan County (Utah), Utah

bdg steht für:
 Bonggi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sabah-Sprache der Bonggi auf Pulau Banggi im malaysischen Bundesstaat Sabah

Abkürzung